Babenhausen – città del circondario di Darmstadt-Dieburg (Assia)
 Babenhausen – comune del circondario rurale della Bassa Algovia (Baviera)